Света Богородица Пантанаса може да се отнася за:

 „Света Богородица Пантанаса“, средновековен манастир край Мелник, България;
 „Света Богородица Пантанаса“, средновековна църква в Арта, Гърция;
 „Света Богородица Палеофоритиса“ или Пантанаса, средновековна църква в Бер, Гърция.